!G
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg G
BadenWurttemberg G